Игнасио-Сарагоса () — топоним в честь мексиканского военного и политического деятеля Игнасио Сарагосы, распространённый на территории Мексики.

 Игнасио-Сарагоса — муниципалитет в штате Чиуауа;
 Игнасио-Сарагоса — посёлок в штате Чиуауа и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Игнасио-Сарагоса — посёлок в штате Веракрус, входит в состав муниципалитета Альтотонга. 
 Игнасио-Сарагоса — посёлок в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Ласаро-Карденас.
 Игнасио-Сарагоса — посёлок в штате Табаско, входит в состав муниципалитета Сентла.
 Игнасио-Сарагоса — посёлок в штате Чьяпас, входит в состав муниципалитета Фронтера-Идальго.